Мондарис-Бальнеарио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кондадо.  Занимает площадь 2,4 км². Население — 734 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Понтеведры